Werthella är ett släkte av kvalster. Werthella ingår i familjen Halacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Werthella